Wildchild (houseproducer), een Brits houseproducer
 Wildchild (rapper), een Amerikaans rapper